Гулбенский район () — бывший административный район на востоке Латвии в области Видземе. Граничил с Алуксненским, Валкским, Цесисским, Мадонским и Балвским районами Латвии.

История 
7 декабря 1956 года к Гулбенскому району были присоединены части территорий упразднённых Гауенского и Цесвайнского районов, а 11 ноября 1959 года — часть территории упразднённого Смилтенского района.

Население

Известные люди

В районе родились 
 Себрис, Карлис Карлович — актёр театра и кино, народный артист СССР (1974)

Ссылки 
 gulbene.lv

Примечания 

Районы, образованные в 1949 году
Районы, упразднённые в 2009 году
Районы Латвии